Portet ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden und eines Gebirgspasses in Frankreich:

 Portet, Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques

und mit Namenszusatz:
 Portet-sur-Garonne, Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Portet-d’Aspet, Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Portet-de-Luchon, Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Portets, Gemeinde im Département Gironde
 Col de Portet-d’Aspet, Gebirgspass im Département Haute-Garonne